Kajakarstwo na XXXII Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Tokio będą rozgrywane w dniach 25 lipca – 7 sierpnia 2021. Zawody zostaną rozegrane na torach Sea Forest Waterway i Kasai Canoe Slalom Centre.

Kwalifikacje 
System kwalifikacji był podobny do formatu z Igrzysk 2016. Każda z konkurencji otrzymała wówczas określone kwoty startowe.

Rezultaty

Kajakarstwo klasyczne

Mężczyźni

Kanadyjki

Kajaki

Kobiety

Kanadyjki

Kajaki

Kajakarstwo górskie

Kobiety

Mężczyźni

Tabela medalowa

Przypisy 

Kajakarstwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020